Saiha (district), een district van de Indiase staat Mizoram
 Saiha (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Saiha